Okręty US Navy o nazwie USS  "Ozark", pochodzącej od plemienia indiańskiego żyjącego w stanach Missouri i Arkansas:
 Pierwszy "Ozark" był monitorem. Został zwodowany w 1863 i skreślony z listy floty w 1865. Brał udział w wojnie secesyjnej.
 Drugi "Ozark" (BM-7) był monitorem typu Arkansas, zwodowanym w 1900 i sprzedanym w 1922.
 Trzeci "Ozark" (LSV–2) był okrętem desantowym typu Catskill zwodowanym w 1942 i skreślonym z listy floty w 1974
Ozark